Суперкубок Испании по футболу среди женщин 2021/2022 () — 7-й розыгрыш ежегодного Суперкубка Испании и 3-й по формату «финала четырёх». Турнир прошёл в Лас-Росас-де-Мадрид.

Участники 
  Барселона (чемпион Испании 2020/21 и обладатель Кубка Испании 2020/21)
  Леванте (финалист Кубка Испании 2020/21)
  Реал Мадрид (вице-чемпион Испании 2020/21)
  Атлетико Мадрид (четвёртое место в Чемпионате Испании 2020/21)

Матчи

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2022
Спорт в Испании в 2022 году
Январь 2022 года